Die Libanesische Premier League 1994/95 war die 35. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten 14 Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Shabab al-Sahel und Al Riyada w Adab stiegen nach der Saison 1993/94 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Harakat Al Shabab und Al-Ahli Saida.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1994/95 bei RSSSF.com

1994 95
Fußballsaison 1994/95